Дмитрий Алёхин: Алёхин, Дмитрий Афанасьевич (1913—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Алёхин, Дмитрий Борисович (род. 1970) — советский и российский хоккеист. Тренер.